Malmö FF 2022 är Malmö FF:s 114:e säsong, deras 87:e i Allsvenskan och deras 22:e raka säsong i ligan. Säsongen startades med att Milos Milojevic blev ny tränare för laget men efter uttåget från Champions League kvalet så fick han lämna efter att Malmö FF sparkat honom. Efter att Milos blir sparkad tar sportchefen Andreas Georgson tillfälligt över som tränare.

Spelare

Spelartruppen

Övergångar

Spelare in

Spelare ut

Träningsmatcher

Tävlingar

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Svenska cupen 2021/2022

Gruppspel
Tabell

Matcher

Slutspel

Champions League 2022/2023

Kval

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Europa League 2022/2023

Kval

Tredje kvalomgången

Playoff

Gruppspel

Referenser 

2022
Fotbollssäsongen 2022 efter lag
Fotboll i Sverige 2022